Arca se poate referi la:

 Arca lui Noe
 Arca (Mă târăsc pe spate sub cer), poezie de Nichita Stănescu
 ARCA Space Corporation
 ARCA, revistă de cultură din Arad